Baureihe 57 steht für:

 Schlepptender-Güterzuglokomotiven mit der Achsfolge E der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 57.0: Sächsische XI V
 Baureihe 57.0II: BBÖ 180, PKP-Baureihe Tw11
 Baureihe 57.1: Sächsische XI H
 Baureihe 57.1–5II: BBÖ 80, PKP-Baureihe Tw12, JDŽ 28
 Baureihe 57.2: Sächsische XI HV
 Baureihe 57.3: Württembergische H
 Baureihe 57.4: Württembergische Hh
 Baureihe 57.5: Bayerische G 5/5
 Baureihe 57.6: BBÖ 480
 Baureihe 57.7: ČSD-Baureihe 524.2
 Baureihe 57.8: JDŽ 134
 Baureihe 57.9: PH-Baureihe I
 Baureihe 57.10–35: Preußische G 10